Pons je lahko
Pons, Francija – naselje in občina v Franciji
Pons (možgani) – del možganskega debla, most oziroma mostič